SKK kan  syfta på:

 SKK – en valuta som användes i Slovakien 1993–2009, se Slovakisk krona
 SKK – hundägarnas riksorganisation i Sverige, se Svenska Kennelklubben
 SKK – en segelklubb utanför Kalmar, se Seglarklubben Kaparen
 SKK – en kappsimnings- och vattenpoloklubb i Stockholm, se Stockholms KK